Sosa kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Sosa, distrikt, Sumatera Utara,

Japan 

 Sosa – en stad i prefekturen Chiba

Mexiko 

 Sosa, Mexiko, ort, Chignautla,

Portugal 

 Sosa (freguesia), Aveiro, Vagos,

Tyskland 

 Sosa, Eibenstock – ort, tidigare kommun i Sachsen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar